Jharsuguda ist eine Stadt im ostindischen Bundesstaat Odisha. Jharsuguda besitzt den Status einer Municipality und ist in 24 Wards gegliedert.
Sie ist Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts.

Lage 
Jharsuguda liegt im Westen von Odisha. Der Fluss Ib fließt 6 km westlich an der Stadt vorbei.

Verkehr 
Die nationale Fernstraße NH 200 verbindet die Stadt mit dem 65 km westlich gelegenen Raigarh. Nach Osten führt die Straße zur Küste, wo die NH 5 verläuft. Zum 30 km nördlich gelegenen Sundargarh und zum 40 km südlich gelegenen Sambalpur führen Hauptstraßen. Jharsuguda ist an das Eisenbahnnetz angeschlossen. Es führen Bahnstrecken nach Raigarh, Rourkela und Sambalpur.

Einwohner 
Beim Zensus 2011 hatte Jharsuguda 97.730 Einwohner. Das Geschlechterverhältnis lag bei 919 Frauen auf 1000 Männer.

Klima 
Das Klima in Jharsuguda ist tropisch. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 26,5 °C. Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge beträgt 1480 mm. Zwischen Juni und September treten die meisten Regenfälle auf.

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Ort in Odisha
Municipality in Odisha
Distrikt Jharsuguda